Levittown může být:

 Levittown (New York) – obec v New Yorku
 Levittown (Pensylvánie) – obec v Pensylvánii
 Levittown (San Juan) – část města San Juan v Portoriku